Морской фасад — морской пассажирский порт в Санкт-Петербурге, расположенный в западной части Васильевского острова. 
Комплекс включает в себя четыре морских вокзала (три для круизных судов и один для паромных) и семь причалов. 
Стивидор порта — акционерное общество «Пассажирский Порт Санкт-Петербург „Морской фасад“».

История 
Необходимость строительства нового морского пассажирского терминала была вызвана неспособностью существующего Морского вокзала принимать круизные суда длиной более 200 метров. Как следствие, большие пассажирские суда прибывали в торговый порт Санкт-Петербурга. В 2002 году администрация Санкт-Петербурга предложила построить современный комплекс для приёма круизных судов. Соответствующее распоряжение о начале строительства морского пассажирского терминала подписал в 2005 году премьер-министр России М. Фрадков. Проектом также предполагалось проведение дноуглубительных работ и реконструкция Подходного и Петровского каналов длиной 10 километров.

В сентябре 2008 года открыта первая очередь Пассажирского порта Санкт-Петербург, состоящая из одного морского вокзала для круизных судов и двух причалов; 10 сентября порт принял первое круизное судно — Costa Mediterranea. 
В том же году начала работу вторая очередь Пассажирского порта Санкт-Петербург, состоящая из одного круизного и одного круизно-паромного вокзалов, а также трех причалов.  
Строительство Пассажирского порта Санкт-Петербург было завершено в 2011 году строительством ещё одного круизного вокзала и двух причалов.

27 мая 2011 года, в день города Санкт-Петербурга, при участии губернатора Валентины Матвиенко состоялась торжественная церемония передачи первого и единственного на Северо-Западе России специализированного Пассажирского порта Санкт-Петербург «Морской фасад» городу.

Эксплуатация

Технические данные 
В порту могут швартоваться суда длиной не более 340 м и осадкой до 8.8 м. Общая протяжённость причальной стенки составляет 2171 м, глубина Подходного и Петровского каналов — 11 м, что позволяет принимать крупнейшие круизные суда Балтики. В Пассажирском порту Санкт-Петербург имеется очистительная станция для подачи на суда питьевой воды и оборудование для приёма с судов канализационных вод и сухого мусора.

Причалы и морские вокзалы 

Береговая инфраструктура порта включает в себя 4 морских вокзала (3 круизных и 1 круизно-паромный) и 7 причалов (5 круизных, 2 круизно-паромных).

На территории каждого вокзала находятся автоматы по продаже напитков и еды, кафе, сувенирные магазины, банкоматы и стойка такси. Также возле всех вокзалов имеются парковочные места для автобусов и легковых автомобилей (парковка платная).

Принимаемые суда 
В туристический сезон в Пассажирский порт Санкт-Петербург регулярно приходят круизные суда. Для привлечения иностранных туристов, прибывающих круизными и паромными судами, действует безвизовый режим 72-часового пребывания на территории России.

Паромное сообщение 
В марте 2011 года с вводом в эксплуатацию круизно-паромного вокзала в Пассажирский порт Санкт-Петербург был переведён паром Princess Maria, курсирующий из Санкт-Петербурга в Хельсинки, оператора St. Peter Line, ранее отправлявшийся с Морского вокзала. Однако c осени 2011 года паромы Princess Maria и Princess Anastasia вновь базируются на Морском вокзале Отказ совместить высадку пассажиров и разгрузку судов был аргументирован неспособностью улично-дорожной сети Василеостровского района выдержать рост нагрузки после прибытия паромов с автомобилями. Также в 2011 году было запланировано открытие новых линий, связывающих Санкт-Петербург с Германией и Польшей. При этом предполагалось, что линии будут использоваться не только для пассажирских перевозок, но и для доставки грузов посредством автопоездов. Как заявил заместитель министра транспорта Российской Федерации Виктор Олерский, до тех пор, пока Васильевский остров не соединён с Западным скоростным диаметром, Пассажирский порт Санкт-Петербург не будут использовать как грузо-пассажирский порт. 13 марта 2015 года Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым было подписано Распоряжение об изменении классификации пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту «Пассажирский порт Санкт-Петербург» по характеру международного сообщения с пассажирского на грузо-пассажирский № 413-р. Принятое Правительством Российской Федерации решение об изменении классификации пункта пропуска через государственную границу в Пассажирском порту Санкт-Петербург создаёт условия для организации круглогодичного паромного сообщения на регулярной основе с предоставлением полного спектра услуг для паромных судов, включая возможность обработки накатных грузов.

Достижения

Показатели деятельности 
 За 2009 год в совершено 115 судозаходов, прибыло 248 тыс. пассажиров.
 За 2010 год совершено 254 судозахода, прибыло 373 тыс. пассажиров.
 За 2011 год совершено 327 судозаходов, прибыло 528 тыс. пассажиров.
 За 2012 год совершено 225 судозаходов, прибыло 422 тыс. пассажиров.
 За 2013 год совершено 261 судозаход, прибыло 504 тыс. пассажиров.
 За 2014 год совершено 239 судозаходов, прибыло 483 тыс. пассажиров.
 За 2015 год совершено 225 судозаходов, прибыло 491 тыс. пассажиров.
 С конца 2010-х и до 2021 года каждый год прибывало около 800 судов, а общая численность пассажиров доходила до 900 тысяч человек.
 В 2022 году в связи с санкциями полностью прекратилось прибытие в порт пассажирских судов из европейских государств. Администрацией порта прорабатывается вопрос сокращения операционных затрат, изучается вариант со сдачей объектов порта в аренду.

Премии 
 «Транзитный порт года» (2009).
 Dream World Cruise Destination, номинация «Наиболее современные портовые мощности» (2010).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

Водный транспорт Санкт-Петербурга
Здания и сооружения Василеостровского района
Порты России
Порты Балтийского моря Предприятия Василеостровского района